Drones steht für:
 Drones (2010), amerikanischer Spielfilm von Amber Benson und Adam Busch (2010) 
 Drones (2013), amerikanischer Spielfilm von Rick Rosenthal (2013) 
 Drones (Album), Album der Rockband Muse

Siehe auch:
 Drone